Camelopsocus är ett släkte av insekter. Camelopsocus ingår i familjen storstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storstövsländor
Camelopsocus